Morrisey ist der Name von

 Dale Morrisey, US-amerikanischer Filmeditor und Filmschaffender
 David Morrissey (* 1964), britischer Schauspieler
 John Morrisey (* 1955), US-amerikanischer Filmeditor, Schauspieler und Filmschaffender
 Karyn Marie Morrisey, britische Philosophin
 Patrick Morrisey (* 1967), US-amerikanischer Politiker

 Steven Patrick Morrissey (* 1959) bekannt als Morrissey, britischer Sänger